Красавчик:
 «Красавчик» — кинокомедия 2011 года.
 «Красавчик» (нем. Keinohrhasen, Безухий заяц) — кинокомедия 2007 года.
 «Красавчик» — музыкальный трек Ирины Круг.
 «Красавчик» — музыкальный альбом Ирины Круг.
 «Красавчик» — фруктовый сок.
 Красавчик — хутор, Фатежский район, Курская область, Россия.
 «Красавчик» — прозвище американского грабителя Чарльза Флойда (1904—1934).
 «Красавчик» — прозвище советского серийного убийцы Сергея Щербакова.

См. также 
 Красавчик Джонни
 Красавчик Флойд
 Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины

Примечания